Der Begriff Plastikgeld bezeichnet:

 Plastikkarten für den bargeldlosen Zahlungsverkehr z. B. Kreditkarte oder Scheckkarte und Kundenkarte
 Kunststoffgeldscheine
 Spielgeld